ДД (аббревиатура) может означать:
 ДД — дальнего действия (адДД — авиационная дивизия дальнего действия)
 ДД (от ) — игрок в компьютерных или настольных ролевых играх, наносящий в бою основной урон противнику
 Денежное довольствие
 Дизайн-документ
 Динамический диапазон
 ДД — посёлок в черте города Запорожье (Украина).

DD латиницей может означать:
 DD — число 221 в шестнадцатеричной записи.
 DD (от ) — обозначение дискет «двойной плотности» (записи данных).
 DD — директива языка ассемблера, определяющая структуру данных, состоящих из двойных слов.
 dd — программа Unix, предназначенная как для копирования, так и для конвертации файлов.
 DD — обозначение полноты чашек бюстгальтера.